A Tessék engem békén hagyni! a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának kilencedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Csepela Attila
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Hernádi Edit
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Javorniczky Nóra, Nyírő Erzsébet, Szabados Mária
 Munkatársak: Bende Zsófi, Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Losonczy Árpád, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Pabló Gorilla: Gelley Kornél
 Csimpánz Alfonz: Láng József
 Sajtófőnök: Kern András
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Pabló Gorilla edzője: Farkas Antal
 Csimpánz Alfonz edzője: Tyll Attila
 Újságos kakas: Fodor Tamás

Kérem a következőt! (1. évad)